La Third Division 1980-1981 è stato il 54º campionato inglese di calcio di terza divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1981-1982.
      Retrocesso in Fourth Division 1981-1982.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo la differenza reti.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1980-1981
 Second Division 1980-1981
 Fourth Division 1980-1981
 FA Cup 1980-1981
 Football League Cup 1980-1981
 Charity Shield 1981

Collegamenti esterni 

 
 
 

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1980-1981